IC 4321 — компактная вытянутая галактика типа Sab в созвездии Центавр. Поверхностная яркость — 13,4 mag/arcmin². Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Ссылки и источники 
 
 
 
 IC 4321 в базі SIMBAD 
 IC 4321 в базі Vizier 
 IC 4321 в базі NASA Extragalactic Database

Примечания

Центавр (созвездие)
Галактики «Нового общего каталога»